Ел Темблор има више значења:

 Ел Темблор (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Темблор (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику